Harpiniopsis är ett släkte av kräftdjur. Harpiniopsis ingår i familjen Phoxocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Harpiniopsis